Tudomány
 Rendszám, kémiai fogalom
 Rendszám, halmazelméleti fogalom
Közlekedés
 Forgalmi rendszám, járművek közlekedésrendészeti azonosító jele